Жорж Давид Волински (Воленски́,  ; 28 июня 1934, Тунис — 7 января 2015, Париж) — французский карикатурист, автор комиксов. Сотрудник парижского сатирического журнала «Charlie Hebdo».

Биография 
Родился в еврейской семье в городе Тунис. Семья матери, Лолы Бембарон, происходила из Италии; отец, Зигфрид Волински, родился в Польше. Отец был убит в 1936 году, после чего семья эмигрировала во Францию. Окончил среднюю школу в городе Бриансон. Первый раз его творчество было опубликовано в 1958 году в журнале «». После того как в 1960 году его рисунки были замечены Франсуа Каванна, был принят в редакцию журнала «». Во время «Красного мая» (левых протестов 1968 года) основал издание «L’Enragé». C 1970 по 1981 год являлся редактором «Charlie Hebdo».

Семья 
 Первый брак с Жаклин (1961—1966), которая погибла в автокатастрофе. От брака остались 2 дочери.
 Второй брак с Марис. В её мемуарах («Жорж, если бы только знал») говорится, что мужа всю жизнь «преследовал призрак отца, умершего, когда Жорж был совсем маленьким».

Гибель 

Убит в результате стрельбы в парижской штаб-квартире Charlie Hebdo 7 января 2015 года.

Награды 
 1998 — Международная премия d’Humour Gat Perich.
 2005 — Орден Почётного легиона.
 2005 — Гран-при De la ville d’Angoulême.

Работы

Альбомы 

 Histoires lamentables, (1965)
 Ils ne pensent qu'à ça, (1967)
 Je ne veux pas mourir idiot, (1968)
  Hit parade, (1969)
 Je ne pense qu'à ça ! (3 тома, 1969 и 1972)
 Il n’y a pas que la politique dans la vie… (1970)
 La Vie compliquée de Georges le tueur (1970)
 Paulette (1971 и 1984)
 On ne connait pas notre bonheur (1972)
 C’est pas normal (1973)
 Il ne faut pas rêver (1974)
 Les Français me font rire (1975)
 Giscard n’est pas drôle (1976)
 C’est dur d'être patron (1977)
 Cactus Joe (1977)
 Wolinski dans l’Huma (3 тома, 1977 и 1980)
 Dessins dans l’air (1979)
 J'étais un sale phallocrate (1979)
 Mon corps est à elles (1979)
 La Reine des pommes (1979)
 Dessins dans l’air (1979)
 À bas l’amour copain ! (1980)
 Ah, la crise ! (1981)
 Carnets de croquis 1965—1966 (1981)
 Les Pensées (1981)
 La Divine sieste de papa (2 альбома в 1981 и 1987 совместно с женой Мари)
 Les Romans photos du professeur Choron (1981)
 Tout est politique (1981)
 À gauche, toute ! (1982)
 La Bague au doigt (1982)
 ’Junior (1983)
 Aïe ! (1984)
 On a gagné! (1985)
 Tu m’aimes? (1985)
 Je cohabite ! (1986)
 Le Programme de la Droite (1986)
 Bonne Année (1987)
 Gaston la bite (1987)
 Il n’y a plus d’hommes ! (1988)
 Plus on en parle …  (1989)
 Tout va trop vite! (1990)
 Elles ne pensent qu'à ça ! (1991)
 J’hallucine ! (1981)
 Les Socialos (1991)
 Vous en êtes encore là, vous ? (1992)
 La Morale (1992)
 Le Bal des ringards (1993)
 Dis-moi que tu m’aimes !  (1993)
 Les Cocos (1994)
 Enfin, des vrais hommes ! (1994)
 Scoopette (1994)
 Il n’y a plus de valeurs ! (1995)
 Nous sommes en train de nous en sortir (1995)
 Sacré Mitterrand!  (1996)
 Sexuellement correct !  (1996)
 Viva Chiapas (1996)
 Cause toujours!  (1997)
 Fais-moi plaisir (1997)
 Monsieur Paul à Cuba (1998)
 Trop beau pour être vrai !  (1998)
 Pauvres chéries ! (1999)
 Sales gosses (1999)
 Brèves sucrées et salées de salons de thé (2000)
 Salut les filles ! (2000)
 Mes aveux (2000)
 Le Sens de l’humour (2000)
 Je montre tout ! (2001)
 Pauvres mecs !  (2001)
 Tout est bon dans l’homme (2001)
 Les Droits de la femme (et de l’homme)  (2002)
 Le Meilleur de Wolinski (2002)
 Les Secrets d’un couple heureux (2003)
 Demain, il fera jour (2004)
 Une vie compliquée (2004)
 C’est la faute à la société (2006)
 Carnets de voyage (2006)
 La Success story du président (2006)
 Bonne fête Nicolas (2007)
 Merci Hannukah Harry (2007)
 La France se tâte (2008)
 Les Femmes sont des hommes comme les autres (2009)
 Pitié pour Wolinski (2010)
 La Sexualité des français (2010)
 Vive la france ! (2013)
 Les Village des femmes'' (2014)

Примечания

Ссылки 
 Густерин П. Почему нет карикатуры на Наполеона? // Трибуна. 24.09.2012.

Жертвы стрельбы в редакции газеты Charlie Hebdo
Художники XX века
Художники XXI века
Художники-карикатуристы Франции
Жертвы терактов во Франции
Похороненные на кладбище Монпарнас